Корюково — название населённых пунктов в России:
 Корюково — село в Катайском районе Курганской области.
 Корюково — деревня в Ярославском районе Ярославской области.